Bonnevie-Svendsen ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Bonnevie-Svendsen (1898–1983), norwegischer Geistlicher und Politiker
 Julie Bonnevie-Svendsen (* 1987), ehemalige norwegische Biathletin